Крила Рад () — спортивне товариство в СРСР.

Футбольні клуби 
 Крила Рад — російський футбольний клуб із Самари.
 Крила Рад-2 — друга команда футбольного клубу «Крила Рад» із Самари.
 Крила Рад — пляжний футбольний клуб із Самари.
 Крила Рад — жіночий футбольний клуб із Самари.
 Крила Рад — російський футбольний клуб із Москви.
 Крила Рад-3 — друга команда футбольного клубу «Крила Рад» із Москви.
 Крила Рад — колишній радянський футбольний клуб з Горького.

Колишні назви футбольних клубів 
 «Крила Рад-СОК» Тольятті — назва «Академії» Тольятті у 2006—2007 роках.
 «Крила Рад» Воронеж — назва колишнього радянського футбольного клубу «Завод імені Ворошилова» у 1938—1941 роках.
 «Крила Рад» Молотов — назва російського футбольного клубу «Зірка» (Перм) у 1945—1951 роках.
 «Крила Рад» Саранськ — назва російського жіночого футбольного клубу «Мордовочка» зі Саранська у 1990—1992 роках.
 «Крила Рад» Ступіно — назва російського футбольного клубу «Ока» зі Ступіно у 1932—1946 роках.
 «Крила Рад» Рибінськ — назва російського футбольного клубу «Рибінськ» у 1937—1963 роках.
 «Крила Рад» Раменське — назва російського футбольного клубу «Сатурн» Раменське у 1951—1957 роках.
 «Крила Рад» Новосибірськ — назва російського футбольного клубу «Сибір» у 1938—1956 роках.
 «Крила Рад» Комсомольськ-на-Амурі — назва російського футбольного клубу «Зміна» Комсомольськ-на-Амурі у 1940—1946 роках.
 «Крила Рад» Тбілісі — назва грузинського футбольного клубу «Спартак» Тбілісі у 1946—1947 роках.
 «Крила Рад» Воронеж — назва російського футбольного клубу «Факел» Воронеж у 1947—1958 роках.

Хокейні клуби 
 Крила Рад — російський хокейний клуб з Москви.
 Крила Рад — російський хокейний клуб з Ростова-на-Дону.
 Крила Рад — назва російського хокейного клубу «Кристал» Саратов у 1955—1958 роках.

Клуби з хокею на траві 
 Крила Рад — колишня назва російського хокейного клубу «Стріла» Жуковський.

Стадіони 
 Крила Рад — палац спорту у Москві.
 УСК «Крила Рад» — колишній стадіон російського АВІАХІМу.
 СК «Крила Рад» — спортивний комплекс у Москві.

Інше 
 Крила Рад — міський парк у Казані.
 Крила Рад — проєктована тупикова станція метрополітену у Самарі.
 Крила Рад — назва радянського тримоторного літака ПС-9.